La ligne de Varsovie à Gdańsk (ou ligne n°9) est une ligne ferroviaire de Pologne qui relie Varsovie à Gdańsk.

Histoire
L'ouverture de la ligne se fait par étapes: le premier tronçon de Gdańsk Glowny à Tczew en , le dernier tronçon de Mława à Dzialdowo en .
L'électrification s'étend de  à .

Caractéristiques

Exploitation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
transport ferroviaire en Pologne

Liens externes 
 

	 
Gdansk
Varsovie
Varsovie